Вилер има више значења:
 Округ Вилер (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Вилер (Небраска), је округ у америчкој савезној држави Небраска
 Округ Вилер (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Округ Вилер (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Вилер (Индијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Вилер (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Вилер (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Вилер (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Вилер (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Вилер (језеро), је вештачко језеро у Сједињеним Америчким Државама.
 Џон Вилер, амерички теоријски физичар
 Вилијам А. Вилер, амерички политичар
 Дејвид Вилер, британски информатичар
 Ник Вилер, је гитариста, певач и клавијатуриста групе The All-American Rejects
 Текс Вилер, је лик из истоименог италијанског вестерн стрипа